Robert James Hudson (1885-1963) – governatore della Rhodesia Meridionale
 Robert Hudson, I visconte Hudson (1886-1957) – politico britannico
 Robert George Spencer Hudson (1895-1965) – geologo e paleontologo inglese
 Robert Hudson Walker (1918-1951) – attore statunitense
 Robert Hudson (1938) – artista statunitense
 Robert John "Rob" Hudson (1955) – politico australiano
 Robert Hudson (1960) – attore statunitense
 Robert Hudson (1960) – produttore cinematografico statunitense